Борово́й — русская и еврейская фамилия, и топоним.

Фамилия 
 Боровой, Алексей Алексеевич (1875—1935) — русский философ, юрист, экономист и журналист, теоретик анархизма.
 Боровой, Виталий Михайлович (1916—2008) — священник Русской православной церкви.
 Боровой, Константин Натанович (род. 1948) — российский политик, предприниматель.
 Боровой, Лев Яковлевич (1900—1970) — советский филолог, переводчик.
 Боровой, Саул Яковлевич (1903—1989) — советский экономист, историк.
 Боровой, Тимофей Степанович (1888—1923) — русский военный лётчик, герой Первой мировой войны, полный Георгиевский кавалер.
 Боровая, Эттель Моисеевна (1900—?) — советский художник-оформитель.
 Боровой, Яков Львович (1947—2010) — советский и российский журналист, писатель.

Населённые пункты 
 Боровой — посёлок в Бийском районе Алтайского края.
 Боровой — посёлок в Калевальском районе Карелии.
 Боровой — микрорайон Кемерово, бывший посёлок.
 Боровой — посёлок в Чебулинском районе Кемеровской области.
 Боровой — посёлок в Верхнекамском районе Кировской области.
 Боровой — посёлок городского типа в Ухте Республики Коми.
 Боровой — посёлок в Искитимском районе Новосибирской области.
 Боровой — посёлок в Серовском городском округе Свердловской области.
 Боровой — посёлок в Верхнем Уфалее Челябинской области.

Реки 
 Боровой (приток Кассайги 2-й) — река в Томской области
 Боровой (приток Нерицы) — река в Коми
 Боровой (приток Тобыша) — река в Коми

См. также 

 Боровой — мифический персонаж, разновидность лешего.
 Боровой мост
 Боровая
 Боровое
 Боровый